Зигфрид Грасия Ройо (; ) — испанский футболист, выступал на позиции защитника. Известен по выступлениям за клуб «Барселона». Все его положительные черты радовали глаза всех тренеров, которые тренировали команду во время пребывания в Барселоне; играл почти 50 игр за сезон.

Он был ценной частью верхней оборонительной линии. Он был истинным игроком клуба. Он играл в первой команде в течение 14 сезонов за клуб, между 1952 и 1966 годами.

Сигфрид Грасия пользуется уважением у всех. Он был одним из самых обсуждаемых игроков в истории клуба в результате чего ему предоставляли 100 % времени в каждой игре для того, чтобы он мог уйти с чистой совестью.

Грасия сыграл 10 матчей за сборную Испании и был включен в сборную на чемпионат мира 1962 в Чили.

Достижения 
 Чемпион Испании: 1952/1953, 1958/1959, 1959/1960
 Обладатель Кубка Испании: 1952-53, 1956-57, 1958-59, 1962-63
 Обладатель Кубка Эвы Дуарте: 1953
 Обладатель Кубка ярмарок: 1955/1958, 1958/1960, 1965/1966
 Финалист Кубка европейских чемпионов 1961

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 BDFutbol profile
 National team data 
 FC Barcelona profile
 FC Barcelona archives 
 FC Barcelona profile
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Барселона»